Blekharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Blekharun, Kimitoön, Åboland, 
 Blekharun (söder om Älgö, Raseborg), 
 Blekharun (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar